Mužská čtyřhra Winston-Salem Open 2018 probíhala ve druhé polovině srpna 2018. Do deblové soutěže winston-salemského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic.

Vítězem se opět stal druhý nasazený nizozemsko-rumunský pár Jean-Julien Rojer a Horia Tecău, který ve finále za 1.07 hodin zdolal americko-indickou dvojici startující na divokou kartu James Cerretani a Leander Paes po dvousetovém průběhu 6–4, 6–2, čímž obhájil titul. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali osmnáctou společnou trofej. Jednalo se o reprízu finálového duelu z březnového Dubai Tennis Championships 2018. 37letý Rojer vybojoval dvacátý sedmý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro 33letého Tecăua to bylo třicáté páté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (1. kolo)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (vítězové)
  Ben McLachlan /  Jan-Lennard Struff (1. kolo)
  Julio Peralta /  Horacio Zeballos (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Winston-Salem Open
ATP World Tour 2018